Peter Baldus ist ein deutscher Pädagoge und Karikaturist. Er lebt und arbeitet in Riede (Landkreis Verden, Niedersachsen) in der Nähe von Bremen.

Biographie 
Von 1974 bis 2003 hat Baldus als Lehrer an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Weyhe gearbeitet. Als Karikaturist ist er seit 1967 tätig und veröffentlicht seit 1982 seine Karikaturen zu den Themenbereichen Erziehung, Bildung, Schule, aber auch Wirtschaft, Politik, Gesellschaft in Zeitschriften und Büchern, vor allem in der GEW-Zeitung „Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen“ sowie in einigen anderen GEW-Publikationen.

Karikaturenbände 
(Hrsg.: Kreisverband Diepholz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - GEW)
 Der Lehrer als Berater. Syke 1984
 Alles voll im Griff. Syke 1987
 Nur nicht nervös werden. Syke 1992
 Nur nicht unterkriegen lassen. Syke 1998, 96 S. m. ca. 200 Ill.
 Die Hoffnung stirbt zuletzt. Cartoons, Karikaturen, Zeichnungen. Syke 2003, 96 S. m. zahlr. Ill.; ISBN 3-00-011991-4
 Sind wir noch zu retten? Cartoons, Karikaturen, Zeichnungen. Riede 2007, 96 S. m. ca. 160 Ill.; ISBN 3-00-021034-2

Weblinks 
 
 Webseite von Peter Baldus
 Karikaturen von Peter Baldus

Karikaturist (Deutschland)
Schullehrer
Person (Landkreis Diepholz)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann